Komárom ostroma (1317) - Károly Róbert csapatainak ostroma Csák Máté hívei ellen
Komárom ostroma (1526)
Komárom ostroma (1527)
Komárom ostroma (1529)
Komáromi csata (1532) - folyami csata, ostrom nélkül
Komárom ostroma (1594) -  Szinán nagyvezér török seregének sikertelen ostroma
Komárom 1703-as ostroma elmaradt
Komárom ostroma (1848–49)
Komárom ostroma (1919) - véres május 1-e
Komárom ostroma (1945) - a város szovjet bombázása januárban és március 30-i elfoglalása a sikertelen Südwind hadművelet után